sezam – rodzaj roślin z rodziny połapkowatych
 sezam indyjski – gatunek rośliny z rodzaju sezam, wykorzystywany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym
 Sezam – baśniowy skarbiec zbójców z Księgi tysiąca i jednej nocy. Wedle baśni w skarbcu tym Aladyn miał znaleźć lampę z uwięzionym dżinnem.
 Sezam – nieistniejący dom handlowy w Warszawie
 Sezam – dom towarowy w Kłodzku
 Sezam – dom handlowy w Radomiu

Zobacz też